IC 5105 ist eine cD-Galaxie vom Hubble-Typ E3 im Sternbild Microscopium am Südsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 242 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 140.000 Lichtjahren.

Das Objekt wurde am 19. August 1897 von Lewis Swift entdeckt.

Siehe auch 
 Liste der IC-Objekte
 IC 5105A
 IC 5105B

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise